Reff steht für:

 eine Vorrichtung im Segel zum Verkleinern der Segelfläche, siehe Reffen
 Reff (Rückentrage), auch Räf, ein Holzgestell
 rechenartiger Anbau an der Sense, siehe Sense (Werkzeug) #Reff
 Theodore Reff (* 1930), US-amerikanischer Kunsthistoriker

Siehe auch: